Keelhaul steht für:
 Keelhaul (Band), Mathcore-Band
 Operation Keelhaul, Repatriierungsaktion am Ende des Zweiten Weltkriegs